L’Arcadie est une région de Grèce qui tire son nom du personnage mythologique Arcas. Elle a donné son nom à plusieurs autres choses :
 L’, un diocèse égyptien de l'Empire romain d'Orient, autour d'Oxyrhynque
 L’Arcadie, un mythe poétique ;
 L'Arcadie, un poème du poète italien de la Renaissance Jacopo Sannazaro ;
 L’Académie d'Arcadie, à la fin du  en Italie ;
 Arcadie, une association prônant l’homophilie ;
 Arcadie, la revue de cette association ;
  Arcadie, le roman d'Emmanuelle Bayamack-Tam paru en 2018 et lauréat du prix du Livre Inter 2019.

Jeux 
 L’Arcadie, un plan d’existence dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.
 L’arcadie est une zone de la ville sous-marine Rapture dans le jeu Bioshock.
 Le jeu Sky of Arcadia a son nom tiré de ce mot.

Prénoms 
 Arcadie Claret (1826-1897), qui fut pendant plus de vingt ans la maîtresse du roi Léopold I de Belgique.

Musique 
 Arcadie, troisième album du groupe Archimède, sorti le .

Autres 
 
 Arcadia, une pièce de théâtre de Tom Stoppard (1993).
 Bienvenue en Arcadie, un épisode de la série X-Files.
 Les bergers d’Arcadie (Et in Arcadia ego), nom de deux tableaux du peintre français Nicolas Poussin.
 Le projet Arcadie.

Voir aussi 
 Acadie
 Accadia
 Acadiane
 Acadien (homonymie)
 Arcadia
 Cadie